Натуральне число 1092
 1092 рік до нашої ери
 1092 рік нашої ери